Burg Straßburg steht für:

 Burgstall Straßburg in Landshut, Bayern
 Schloss Straßburg (Kärnten)

Siehe auch:
 Burg Straßberg